19-й Чемпионат Африки по международным шашкам среди мужчин проходил с 19 по 27 ноября 2022 года в Бамако, Мали в основной программе и в блице. Он стал отборочным на чемпионат мира по международным шашкам 2023 года. Призовой фонд чемпионата 6100€. Чемпионом Африки в обеих программах стал представитель Кот-д’Ивуара Жюль Атсе.

Регламент 
Спортсмены разбиваются на 4 подгруппы А, В, С и D по шесть шашистов. По два лучших игрока из каждой группы сыграют в четвертьфинале по схеме

A1- C2 = AC

C1 – A2 = CA

B1 – D2 = BD

D1- B2 = DB

Итоговое место на групповом этапе определяется по сумме очков. В случае равенства очков место определяется:

 по наибольшему количеству побед
 по результату личных встреч
 по лучшему результату с участниками в порядке занятых мест (выше будет тот, кто сыграл лучше с соперником, занявшим более высокое место).

В случае, если эти критерии не позволяют определить место участников, для определения мест с 1 по 3 проводится один тай-брейк по системе Леманна—Георгиева (15 минут плюс 2 секунды за ход на все партии до победы одного из соперников).

В полуфинале встретятся

AC1 – DB1 = FA

BD1 – CA1 = FB

AC2 – DB2 = FC

BD2 – CA2 = FD

За золото сыграет пара FA1- FB1

За бронзу сыграет пара FA2 –FB2

За 5 место сыграет пара FC1-FD1

7 место разыграет пара FC2-FD2

Занявшие первые четыре места получают право участвовать на чемпионат мира по международным шашкам 2023 года.

Результаты 
GMI — международный гроссмейстер

MI — международный мастер

MF — мастер ФМЖД

Предварительный этап

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Четвертьфинал 
Саванна Абубакар — Н’Диага Самб 1-1

Эхиере Эжен Аман —Жюль Атсе 1-1

Адонис Ано — Саюба Киема 2-0

Mukendi Reagan Lutete — Марк Тиба 1-1

Полуфинал 
Н’Диага Самб — Mukendi Reagan Lutete  1-1

Адонис Ано —Жюль Атсе 1-1

Финал

Матч за 1-е место 
Mukendi Reagan Lutete — Жюль Атсе  1-1

Матч за 3-е место 
Н’Диага Самб — Адонис Ано  1-1

Итоговое положение

Блиц

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Четвертьфинал 
Жюль Атсе — Мусса Диалло 2-0

Эхиере Эжен Аман — Эмиль Тонги Калеб 0-2

Адонис Ано — Саюба Киема 2-0

Mukendi Reagan Lutete — Марк Тиба 2-0

Полуфинал 
Mukendi Reagan Lutete — Жюль Атсе 2-0

Эмиль Тонги Калеб — Адонис Ано 2-0

Финал

Матч за 1-е место 
Жюль Атсе — Адонис Ано 2-0

Матч за 3-е место 
Mukendi Reagan Lutete — Эмиль Тонги Калеб 2-0

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Календарь на сайте ФМЖД
 Группа А 
 Группа В 
 Группа С 
 Группа D 
 Finals African Championship Bamako 2022 
 African Blitzchampionship 2022 (Blitz)
 3rd African Blitz Championship Bamako 2022 Semi Finals Group 1
 3rd African Blitz Championship Bamako 2022 Semi Finals Group 2
 3rd African Blitz Championship Bamako 2022 Semi Finals Group 3
 3rd African Blitz Championship Bamako 2022 Semi Finals Group 4
 3rd African Blitz Championship Bamako 2022 Quarts de Final
 3rd African BLITZ Championship BAMAKO 2022 Demi Finale
 3rd African BLITZ Championship BAMAKO 2022 GRANDE FINALE
 3rd African BLITZ Championship BAMAKO 2022 Petite Finale

Чемпионаты Африки по международным шашкам
2022 год в шашках
Спорт в Мали